Mathara bezeichnet:
 Titularbistum Mathara in Numidia
 Titularbistum Mathara in Proconsulari

Siehe auch: Matara